Kenttäjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kenttäjärvi (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (8,09 ha)
Kenttäjärvi (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun, 
Kenttäjärvi (Gällivare socken, Lappland, 740957-173160), sjö i Gällivare kommun,  (6,67 ha)
Kenttäjärvi (Gällivare socken, Lappland, 741080-173241), sjö i Gällivare kommun,  (12,6 ha)
Kenttäjärvi (Gällivare socken, Lappland, 741339-172235), sjö i Gällivare kommun, 
Kenttäjärvi (Gällivare socken, Lappland, 741984-173729), sjö i Gällivare kommun,  (8,88 ha)
Kenttäjärvi (Gällivare socken, Lappland, 742279-172954), sjö i Gällivare kommun, 
Kenttäjärvi (Gällivare socken, Lappland, 742787-172283), sjö i Gällivare kommun,  (7,64 ha)
Kenttäjärvi (Gällivare socken, Lappland, 743965-171881), sjö i Gällivare kommun,  (6,19 ha)
Kenttäjärvi (Gällivare socken, Lappland, 744074-173442), sjö i Gällivare kommun, 
Kenttäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (9,32 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn